Деграда́ция, регресс — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени. Деградация часто противопоставляется прогрессу.
Деградация - это морфофизиологический регресс, ведущий к упрощению организации.
Понятие деградации объёмно и может относиться, к следующему:
 Биодеградация — процессы, в которых органические вещества разлагаются с участием микроорганизмов;
 Химическое разложение — разложение сложных молекул с образованием более простых молекул;
 Деградация в телекоммуникациях — потеря качества сигнала;
 Деградация окружающей среды (в экологии) — разрушение экосистем;
Деградация культуры / общества — упрощение, снижение разнообразия или полное исчезновение культурных практик.
Деградация человека — снижение интеллектуальных способностей человека.
 Деградация в урбанистике — упадок города или городского района.

Этимология слова 
Слово деградация — заимствовано из польского языка (degradacja — от латинского degradatio «разжалование, постепенное понижение») — производного от degradare «спускаться», в свою очередь образованного с помощью приставки de «вниз» от gradior «шагать»

В ряде словарей ошибочно показано, что слово деградация — заимствованное из французского языка.
В действительности это слово заимствовано из польского языка в Петровскую эпоху в значении «разжалование, лишение чинов». Новое значение этого слова «упадок» оформилось в русском языке под влиянием французского и других западноевропейских языков в 20 столетии.

В XX веке появилось не новое слово, а семантический неологизм — вместо изначального смысла «разжаловать» слово начало использоваться в новом смысле — упадок, постепенное ухудшение, утрату ценных свойств и качеств в разных областях (деградация общества, деградация культуры, деградация искусства, деградация почвы и др.).

Алкогольная деградация личности 
Противоестественная для человека алкогольная деградация начинает развиваться уже на первых этапах алкоголизма. При этом возникают аффективные расстройства, психопатоподобные симптомы, возникает ухудшение памяти и снижение интеллекта. Главным элементом утраты критики при алкоголизме является неспособность больных оценить тяжесть злоупотребления алкоголем. Она является эффектом неправильной актуальности и концептуальности.
В эмоциональном плане при алкогольной дегенерации возникает неустойчивость настроения, подверженность ситуационным влияниям, обидчивость, пессимизм, возбудимость. Часто возникают вспышки бурного раздражения и гнева. При этом отсутствует глубокое переживание неприятных событий, не появляется истинное чувство вины, понимание своих поступков. Отмечается эйфорическая, установка — склонность к эйфории, беспечности, недооценке жизненных трудностей.

Психопатоподобные симптомы выражаются в неадекватности, непредсказуемости поступков. Одна и та же ситуация может то вызывать бурную реакцию, то оставлять спокойными.

Часто отмечают готовность ко лжи или заведомо невыполнимым обещаниям. Алкоголики проявляют грубость, неспособность сдерживать эмоции в домашней обстановке, стремление унизить и оскорбить близких. При этом они могут быстро перестраиваться и любыми путями добиваться прощения, даже если им приходится унижаться, лгать и демонстрировать раскаяние.

Е. Блейлер отмечал, что в достаточно тяжёлых случаях больные алкоголизмом настолько социально индифферентны, что у них «нельзя возбудить ни гордость, ни самолюбие, ни чувство достоинства».

Известный психиатр С. С. Корсаков отметил, что «алкоголик винит всех: жену, детей, службу, но только не самого себя».

Деградация светодиодов 
Светодиоды подвержены необратимой деградации, причем скорость деградации зависит от материала и качества изготовления светодиодов. При деградации уменьшается световой поток, а для белых светодиодов также наблюдается деградация люминофора и связанное с этим изменение цвета светодиодов.

Деградация почв 
Деградация почв — это совокупность процессов, которые приводят к изменению функций почвы, количественному и качественному ухудшению её свойств, постепенному ухудшению и утрате плодородия.

Выделяются следующие наиболее существенные типы деградации почв:

 технологическая (в результате долгого использования)
 эрозия почвы
 засоление
 заболачивание
 загрязнение почв
 опустынивание

Крайней степенью деградации почв является уничтожение почвенного покрова.

Деградация жирных кислот 

Деградация жирных кислот является важным этапом клеточного дыхания.

Деградация жирных кислот (у некоторых организмов также алканов) происходит у эукариот в матриксе митохондрий. Суть этого процесса заключается в следующем. На первой стадии к жирной кислоте присоединяется кофермент А с образованием ацил-KoA. Он дегидрируется с последовательным переносом восстановительных эквивалентов на убихинон дыхательной ЭТЦ. На второй стадии происходит гидратирование по двойной связи С=С, после чего на третьей стадии происходит окисление полученной гидроксильной группы. В ходе этой реакции восстанавливается НАД.

Наконец, на четвёртой стадии образовавшаяся β-кетокислота расщепляется β-кетотиолазой в присутствии кофермента А на ацетил-КоА и новый ацил-КоА, в которой углеродная цепь на 2 атома короче. Цикл β-окисления повторяется до тех пор, пока вся жирная кислота не будет переработана в ацетил-КоА.

См. также: Деградация гиалуроновой кислоты

Деградация белков в клетке 
Белки выполняют в клетке закреплённую за ним функцию, а затем, в определённый момент, клетке необходимо от них избавляться. Необходимость избавиться от белка обусловлена рядом причин: во-первых, дальнейшая активность белка может навредить клетке, во-вторых, нужно синтезировать новые белки, а перегрузка цитоплазмы полипептидами является источником апоптоза.

Переставшие быть необходимыми, белки подвергаются протеолитической деградации.

Примечания 

Экология
Цитология